Старосе́льское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Унечского района Брянской области. Административный центр — село Староселье.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Старосельского и Лизогубовского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Унечского района
Сельские поселения Брянской области